El Planell és un indret i partida del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà, en terres del poble de la Rua.

Està situat a ponent de la Rua, a la dreta de la Rasa del Coll d'Espina, al nord del Camí de la Rua i a llevant del paratge de lo Pas de Faidella.

Etimologia 
Es tracta d'un topònim romànic de caràcter descriptiu. Diminutiu de pla, amb el mateix significat del mot comú actual. El fet que sigui de mides reduïdes motiva l'ús del diminutiu.

Enllaços externs 
 El Planell en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Planell
Planell